Лига звёзд Катара 2002/2003 () — 
31-й сезон чемпионата Катара по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Аль-Иттихад». Сезон начался 1 ноября 2002 года и закончился 4 апреля 2003 года.

По итогам прошлого сезона во Второй дивизион никто не вылетел. Лигу пополнил клуб «Эш-Шамаль».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
Официальный сайт лиги
Чемпионат Катара на сайте goalzz.com
Чемпионат Катара на сайте rsssf.com

2002/2003
Катар
Катар
Спорт в Катаре в 2002 году
Спорт в Катаре в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003